Schlichten steht für:

 allgemein das gütliche Beenden einer Streitigkeit, siehe Streit#Streitschlichtung
 die außergerichtliche Beilegung eines Rechtsstreits, siehe Schlichtung
 Schlichten (Schorndorf), Stadtteil von Schorndorf
 Schlichten (Fertigungstechnik), Materialbearbeitung mit dem Ziel hoher Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
 Schlichten (Textilien), Fertigungsschritt in der Textilindustrie zum Schutz von Garnen
 ein Verfahren des Freiformschmiedens, siehe Schlichten (Schmieden)

Schlichten ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Alexander von Schlichten (1728–1792), deutscher Generalmajor
 Johann Franz von der Schlichten (auch van der Schlichten, Jean F. de Schlichten; 1725–1795), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Philipp von der Schlichten (Jan Philips van der Schlichten; 1681–1745), niederländisch-deutscher Maler
 Karl Anton Xaver Thaddäus von Schlichten (1764–1841), preußischer Generalmajor
 Wilhelm von Schlichten (1796–1876), deutscher Generalmajor 

Siehe auch:

 Schlichte
 Schlichting (Adelsgeschlecht)
 Streitschlichtungsverfahren